Valeč est un toponyme qui peut désigner :

Valeč, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Valeč, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie